

Надольна — село в гміні Дмосін Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Надольна — село в гміні Хлевіська Шидловецького повіту Мазовецького воєводства